Ernests Gulbis, Lets tennisser
Nathalie Gulbis, Amerikaans golfprofessional